Metopograpsus är ett släkte av kräftdjur. Metopograpsus ingår i familjen ullhandskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Ullhandskrabbor
Metopograpsus